Jair est un prénom masculin, variante orthographique du nom biblique Jaïr.

Prénom 
 Jair Marinho de Oliveira (1936-), footballeur brésilien ;
 Jair Rodrigues (1939-2014), chanteur brésilien ;
 Jair Ventura Filho  (1944-), dit Jairzinho, joueur et entraîneur brésilien de football ;
 Jair Picerni (1944-), joueur et entraîneur brésilien de football ;
 Jair Bolsonaro (1955-), homme politique brésilien ;
 Jair Lynch (1971-), gymnaste américain ;
 Jair Marrufo (1977-), arbitre américain de football, d'origine mexicaine ;
 Jair Benítez (1979-), footballeur colombien ;
 Jair Céspedes (1984-), footballeur péruvien ;
 Jair Santos (1985-), coureur cycliste brésilien ;
 Jair Jurrjens (1986-), lanceur de baseball ;
 Jair Pereira (1986-), footballeur mexicain ;
 Jair Tjon En Fa (1993-), coureur cycliste surinamien ;
 Jair Nunes (1994-), footballeur santoméen.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Jair (fils de Ségub)
 Jair (père de Mardochée)
 Jair (1921-2005), Jair da Rosa Pinto, footballeur brésilien ;
 Jair (1940-), Jair da Costa, footballeur brésilien ;
 Jair (1953-), Jair Gonçalves Prates, footballeur brésilien ;
 Jair (1988-), Jair Eduardo Britto da Silva, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Jaïr
 Jahir

Prénom masculin